EcoleDirecte (anciennement Sacré Charlemagne) est un portail en ligne dédié aux élèves, enseignants et parents, créé en 2001 par Aplim. Il permet le suivi et/ou la gestion de la vie scolaire. Il est utilisé par  d'utilisateurs dans près de . Il est relié au progiciel Charlemagne.

Depuis 2017, il est possible de le consulter au travers d'une application mobile.

Fonctionnalités 
Le portail est dédié pour les élèves, les enseignants, la vie scolaire, et les parents. Ces derniers accèdent au portail par un compte utilisateur protégé par un mot de passe. Les fonctionnalités varient en fonction du profil de l'utilisateur. EcoleDirecte fonctionne avec le logiciel Charlemagne.

Les professeurs peuvent gérer via ce portail les évaluations, les absences, les devoirs et diverses ressources pédagogiques disponibles pour les élèves. Les élèves disposent quant à eux d'un espace personnel où ils peuvent consulter ces informations, mais aussi une messagerie intégrée ou la liste des devoirs. Les parents d'élèves ont accès aux informations concernant l'établissement, la classe ou leurs enfants.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 

 « Education nationale : l'inquiétant tournant de l'école "Big brother" ? » sur Challenges

Articles connexes 

 Charlemagne (logiciel)
 Pronote

Lien externe 
 Page de présentation d'EcoleDirecte

Plate-forme pédagogique